Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1892 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale des All-Comers-Turniers gewann Joshua Pim gegen Ernest Lewis. Die Challenge Round konnte allerdings der Vorjahressieger Wilfred Baddeley für sich entscheiden.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 250.

Herreneinzel
1892